Фіна́л Ку́бка Украї́ни з футбо́лу 2000 — 9-й фінал Кубка України з футболу. Пройшов 27 травня 2000 року у Києві на «Олімпійському» стадіоні між київським «Динамо» та криворізьким «Кривбасом» .

Шлях до фіналу

Протокол матчу

Примітки

Посилання 
 Кубок України 2000 — Офіційний сайт ФФУ

2000 у футболі
2000
Футбольні змагання у Києві
Події 27 травня
Травень 2000